Contea di Laurens o Laurens County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Laurens (Carolina del Sud)
 Contea di Laurens (Georgia)